Glück o Gluck puede hacer referencia a:

Personas 
 Alma Gluck (1884-1938), soprano de origen rumano nacionalizada estadounidense.
 Christoph Willibald Gluck (1714-1787), compositor alemán de origen germano-bohemio.
 Louise Glück (1943-), poeta estadounidense en lengua inglesa.
 Richard Glücks (1889-1945), oficial alemán de la Schutzstaffel (SS).
 Will Gluck (?-), director, guionista y productor de cine.

Miscelánea 
 (7624) Gluck, asteroide descubierto el 25 de marzo de 1971 desde el Observatorio del Monte Palomar.